Almudaina kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Almudaina (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Almudaina (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar